Półwysep Tajgonos
 Przylądek Tajgonos